Уизизилапан има више значења:

 Уизизилапан (Магдалена), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Уизизилапан (Заутла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику